Poraniomorpha är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Daniel Cornelius Danielssen och Johan Koren 1881. Poraniomorpha ingår i familjen kuddsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kuddsjöstjärnor
Poraniomorpha